Торб'єрн Корнбакк, Торб'єрн Ярл Корнбакк (швед. Torbjörn Jarle Kornbakk; нар. 28 травня 1965, Гетеборг) — шведський борець греко-римського стилю.
 Мартін Корнбакк, Мартін Петер Корнбакк (швед. Marthin Peter Kornbakk; нар. 13 лютого 1964(19640213), Гетеборг) — шведський борець греко-римського стилю.